Ришар Гаске је освојио турнир. У финалу је победио Николаја Давиденка резултатом 3:6, 7:6(7:4), 6:4.

Носиоци

 Давид Ферер (полуфинале)
 '''Ришар Гаске (победник)
 Филип Колшрајбер (друго коло)
 Михаил Јужни ''(друго коло)

 
<li>  Жереми Шарди (прво коло)
<li>  Виктор Троицки (друго коло)
<li>  Фелисијано Лопез (прво коло)
<li>  Пабло Андухар (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Квалификације

Носиоци

Квалификанти

Жреб квалификација

Први квалификант

Други квалификант

Трећи квалификант

Четврти квалификант

Спољашње везе
 Главни жреб - Доха 2013.
 Жреб квалификација - Доха 2013.

Отворено првенство Катара у тенису 2013.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно